Тадей (апостол)
Також:
 автор Послання Юди
 Джуд Мілхон (Jude Milhon) (1939—2003) — письменниця, що писала під псевдонімом Святий Юда.
 Святий Юда — ураган в Північно-Західній Європі в 2013 році.